Eridanus oder Eridanos bezeichnet: 

 einen Fluss in der griechischen Mythologie, siehe Eridanus (Mythologie)
 ein Sternbild, siehe Eridanus (Sternbild)
 einen Bach in Athen, siehe Eridanos (Athen)
 in der Antike bei den griechischen Autoren den Fluss Po in Norditalien; weitere Lokalisierungen siehe Eridanus (Mythologie)
 einen vor etwa 40 Millionen Jahren entstandenen (hypothetischen) Fluss im Gebiet der heutigen Ostsee, siehe Eridanus (Geologie)

Siehe auch:
 Eridanus-II-Zwerggalaxie
 Eridanus-III-Zwerggalaxie